Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Polyphemus, d'après le cyclope Polyphème :
 le , un vaisseau de 64 canons de troisième rang en service de 1782  à 1827 ;
 le , un sloop à roues à aubes en service de 1840 à 1856 ;
 le , un torpilleur à éperon en service de 1881 à 1903.

Deux autres ont brièvement porté ce nom :
 un porte-avions de la  dont la construction est annulée en  ;
 le  de  a porté le nom de Polyphemus durant sa construction.

Polyphemus